Anethan ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Heinrich von Anethan (1628–1693), Generalvikar und Weihbischof in Köln und Hildesheim
 Heinrich von Anethan (1670–1735), Jesuit und Rektor des Erzbischöflichen Seminars in Trier
 Heinrich Nikolaus Ignatius von Anethan, Kanoniker im Kollegiatstift in St. Castor (Karden)
 Johannes von Anethan (1594–1668), Kanzler in Kurtrier
 Jules Joseph d’Anethan (1803–1888), belgischer Staatsmann
 Roland Paul Jean Marie d’Anethan (1920–2002), belgischer Botschafter